Лойперсбах-им-Бургенланд () — община () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Маттерсбург.  . Идентификационный код  —  1 06 04.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Erhard Aminger (СДПА) по результатам выборов 2012 года.

Совет представителей общины () состоит из 19 мест.

Распределение мест:
 СДПА занимает 11 мест;
 АПС занимает 4 места;
 АНП занимает 4 места.

Источники 
 Географический справочник Бургенланда (нем.)
 Реформирование общин Австрии с 1945 года Quelle: Statistik Austria (нем.)
 Региональные подразделения Австрии Quelle: Statistik Austria (нем.)

Литература 
  Бургхардт, Эндрю Ф. Политическая география Бургенланда — Вашингтон: Национальная академия наук, 1958 — С. 352 (англ.)

Примечания

Внешние ссылки 
 Официальная страница

См. также 
 Loipersbach im Burgenland 
 Гербы Бургенланда

Общины Бургенланда